Eugenio Fassino – partigiano italiano
Giuseppe Fassino – politico italiano
Piero Fassino – politico italiano

Pagine correlate 
Fassina